Стартап за 100$ (англ. The 100$ Startup) — друга книга американського підприємця та письменника Кріса Гільбо, вперше опублікована відділом Crown Business видавництва Penguin Random House 8 травня 2012 року. Українською мовою книга перекладена у 2017 році видавництвом «Наш Формат» (перекладачка — Антоніна Ящук).

У книзі «Стартап за 100$» розповідається, як вибрати ідею для бізнесу відповідно до своїх захоплень та як втілити її з малим початковим капіталом.

Огляд книги 

Книга «Стартап за 100$» написана для людей, яких звільнили, які не можуть знайти роботу, або тих, хто просто не хоче працювати на когось. Тоді книжка стане хорошою енциклопедією про те, як створити свою справу.

Кожен може започаткувати прибутковий бізнес, навіть не вивчаючи економіку та не проходячи курси з підприємництва та менеджменту. Книга Гільбо стане в пригоді саме таким бізнесменам-початківцям. До того ж, застарілі знання про бізнес-сферу, описані у товстих підручниках з економіки, вже не актуальні. Тому автор описав більш нові засоби, такі, як продаж товару через власний сайт в інтернеті та використання оплати через PayPal.

У книзі наведений план, як зробити зі своєї бізнес-ідеї додаткове джерело прибутку. Майбутній підприємець має визначити, на чому він розуміється та який продукт або послуга надихає його. Відтак, бізнесмен не буде байдужим під час своєї роботи, зможе викластись на повну та створити цінність, за яку клієнти охоче будуть платити. Потім варто перевірити ідею на потенціал, модифікувати в залежності від запитів ринку та представити публіці. До того ж, його ідея має вирішувати потенційну потребу клієнта так, як це не роблять інші гравці корпоративного ринку. Бізнес, де зустрінуться захоплення підприємця та потреба покупця, і стане успішним.

Також для написання книги автор проаналізував історії 1500 бізнесменів з доходом від 50 000 доларів на рік. У посібнику детально наведені історії деяких з цих комерсантів. Вони спочатку створювали бізнес як хобі, а потім почали заробляти на ньому. Відтак, розповіді показують, як підприємство може бути легким та простим заняттям, та надихають створити щось своє.

Інформація про автора 

Кріс Гільбо пише та публікує на власному сайті брошури та гайди з практичними порадами для бізнесменів, також веде блог та проводить в Портленді конференцію World Domination Summit, в якій бере участь 10 000 людей з 40 країн світу. Окрім того, він є автором п'ятьох книг з підприємництва та мотивації. Почавши з продажу на своєму сайті брошури-поради, як подорожувати з мінімальним бюджетом, тепер він успішно торгує своїми книжками онлайн. Досвід власного бізнесу допоміг Гільбо дозволити собі омріяний спосіб життя: він працює без прив'язки до офісу та, до того ж, вже відвідав кожну країну світу.

Цитати 

 Не кожне хобі можна перетворити на бізнес, воно має відповідати потребі людей. Вам не платитимуть просто за вашу улюблену справу, тому крім захоплення вам знадобиться діловий підхід. Ваше вміння з одного боку та проблема на ринку з іншого створюють можливість для прибутку.

 План створення малого бізнесу: визначити своє захоплення та те, як воно поєднується з потребами клієнтів; слідуючи з цього вирішити, який товар або послугу можна продавати; створити вебсайт, хоча б найпростіший на WordPress.com, розробити пропозицію, а не лише товар та послугу; переконатись, що людям буде зручно вам платити, відкривши безкоштовний рахунок на «PayPal» та розказати світові про свою пропозицію.

 Хто ваші клієнти? Вам не обов'язково описувати їх у категоріях «вік», «колір шкіри», «гендер». Замість цього подумайте, які погляди та цінності вони поділяють.

 Переконайтесь, що ви пропонуєте товар правильній аудиторії у правильний час. До прикладу, ніякий спортсмен не хоче купувати пончик, коли біжить марафон, але з радістю поїсть його після забігу, щоб відновити сили.

Книга українською 
 Гільбо, Кріс. Стартап за 100$ / Пер. з англ. Антоніна Ящук. — К. : Наш Формат, 2017. ISBN 978-617-7513-60-4.

Примітки 

«100$ Startup Reinvent The Way You Make A Living, Do What You Love, And Create A New Future» by Chris Guillebeau penguinrandomhouse.com

Посилання 

Сайт видавництва «Penguin Random House»

Книги США
Англомовні книги
Книги, перекладені українською мовою
Книги 2017
Книги видавництва «Наш Формат»